Ada River ist der Name folgender Flüsse:

 Ada River (Errinundra River), Nebenfluss des Errinundra River im östlichen Gippsland, Australien
 Ada River (Latrobe River), Nebenfluss des Latrobe River im westlichen Gippsland, Australien
 Ada River (Waiau Uwha River), Nebenfluss des Waiau Uwha River auf der Südinsel, Neuseeland